

Commune
Rainville est une commune française, située dans le département des Vosges et la région Lorraine.

Patronyme
Guy Rainville (1963-) est un consultant en géothermie et un homme politique canadien du Québec.
 Henri-Benjamin Rainville (1852-1937) est un avocat et homme politique québécois.
Joseph Hormisdas Rainville (1875-1942) est un avocat et homme politique canadien du Québec.
 Nicolas Rainville (1983-) est un arbitre de football français.